65-та окрема механізована бригада  — військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Дислокується у с.Старичі, Львівська область.

Історія 
Військове формування механізованих військ ЗСУ створенне у квітні 2022 році. 
У грудні 2022 року бригада брала участь у боях на Запорізькому напрямку.

Командування 
 полковник А.О. Кравець

Див. також 
 Корпус резерву (Україна)
 Механізовані війська
 Структура Сухопутних військ
 68-ма окрема єгерська бригада
 24-та окрема механізована бригада

Примітки

Посилання 

 Новий обмін полонених. Додому повернулись 20 українських військових

Корпус резерву (Україна)
Механізовані бригади України
Військові формування, засновані 2022
Військові формування України у російсько-українській війні (з 2014)